Plaatsen
Buckingham (Buckinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Buckinghamshire
Buckingham (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
Buckingham (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
Buckingham (Virginia), een plaats in de Amerikaanse staat Virginia
Buckingham County, een county in de Amerikaanse staat Virginia
Buckingham Palace, de residentie van de Britse monarch

Personen
Lindsey Buckingham, gitarist en zanger van Fleetwood Mac

Overig
Buckingham-π-theorema, een theorie binnen de dimensieanalyse
Hertog van Buckingham, een Britse adellijke titel
Universiteit van Buckingham, een universiteit in Buckingham, Engeland